Mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 odbył się 17 grudnia 2022 roku na Stadionie Międzynarodowym Chalifa w Ar-Rajjan. Mecz wygrała reprezentacja Chorwacji, która pokonała reprezentację Maroka 2:1 i została brązowym medalistą Mundialu 2022.

Uczestnicy 
 vs

Droga do meczu o 3. miejsce

Mecz 

Zawodnik meczu:
 Joško Gvardiol

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 FIFA: Strona Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022
Mecze o trzecie miejsce mistrzostw świata w piłce nożnej